Melodisc Records (label américain)
 Melodisc Records (label britannique)